

Блафф-Сіті — місто, штат Арканзас
 Блафф-Сіті — місто, штат Канзас
 Блафф-Сіті — місто, штат Теннессі